Kovrov (ruski: Ковро́в) je grad u Vladimirskoj oblasti, na rijeci Kljazmi.

Broj stanovnika: 153.000 (1985.)

Za ovaj grad se zna od 12. stoljeća. Gradski status stječe 1778.

U gradu ima nešto industrije, uključujući i tvornicu Degtyarev (nazvanu po Vasiliju Degtyarevu), koja prizvodi i oružje i motorkotače (kombinacija uobičajena u SSSR-u).

Gradovi u Rusiji
Vladimirska oblast